де Жюссьє — французьке прізвище..

Рід де Жюссьє відомий з середини XVI століття (нотаріус Мондон де Жюссьє, який помер у 1554 році). Його нащадок ліонський аптекар Лоран де Жюссьє (1651-1718) був предком видатних французьких вчених:

 Антуан де Жюссьє (, 1686-1758) — французький натураліст, брат Бернара де Жюссьє та Жозефа де Жюссьє
 Антуан Лоран де Жюссьє (, 1748-1836) — французький ботанік, син  Крістофа де Жюссьє, племінник Бернара де Жюссьє, Антуана де Жюссьє та Жозефа де Жюссьє
 Адрієн Анрі Лоран де Жюссьє (, 1797—1853) — французький ботанік, син Антуана Лорана де Жюссьє
 Бернар де Жюссьє (, 1699-1777) — французький ботанік, брат Антуана де Жюссьє, Крістофа де Жюссьє та Жозефа де Жюссьє
 Жозеф де Жюссьє (, 1704-1779) — французький ботанік, брат Бернара де Жюссьє, Крістофа де Жюссьє та Антуана де Жюссьє
 Крістоф де Жюссьє (, 1685—1758) — французький ботанік, брат Антуана де Жюссьє, Бернара де Жюссьє та Жозефа де Жюссьє, батько Антуана Лорана де Жюссьє, дід Адрієн Анрі Лорана де Жюссьє.

Французькі прізвища